Carlo Passerini (1793, Florence  1857, Florence), un entomologiste italien 
 Carlo Gambacorti-Passerini (º  1957) 
 Giovanni Passerini (1816/9, Pieve di Guastalla  1893, Parme), un botaniste et un entomologiste italien
 Giovanni Passerini, un chef cuisinier italien, installé à Paris 
 Ilario Passerini (º  1952) 
 Luigi Passerini Orsini de' Rilli (1816, Florence  1877, Florence), un historien
 Luisa Passerini 
 Silvio Passerini (1469, Cortona  1529, Città di Castello), un cardinal italien du

Voir aussi 
 Terranova dei Passerini, une commune italienne de la province de Lodi dans la région Lombardie en Italie

 Elachista passerini 
 Ramphocelus passerinii

Références 

Patronyme italien